Antignac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Antignac (Cantal) im Département Cantal
 Antignac (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne